Seznam korpusov z zaporedno številko 65.

Seznam 
 Pehotni
 65. strelski korpus (ZSSR)
 65. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi